Lončar (serbokroatisch und slowenisch für Töpfer) ist der Familienname folgender Personen:

 Beba Lončar (* 1943), jugoslawische Schauspielerin
 Budimir Lončar (* 1924), jugoslawischer Politiker
 Dragotin Lončar (1876–1954), jugoslawischer Historiker und Politiker
 Josip Lončar (1891–1973), jugoslawischer Physiker und Elektrotechniker
 Krešimir Lončar (* 1983), kroatischer Basketballspieler
 Mate Lončar (* 1938), jugoslawischer Literaturhistoriker
 Mislav Lončar (* 1986), kroatischer Handball-Torhüter
 Stjepan Lončar (* 1996), bosnischer Fußballspieler
 Zlatibor Lončar (* 1971), serbischer Politiker